Engelbrektsmonumentet kan avse:

Engelbrektsmonumentet, Falun – ett verk i Falun av Karl Hultström
Ett monumentet i Stockholm över Engelbrekt av Christian Eriksson, se Bågspännaren